

Geografia 
 Marañón – comune spagnolo nella comunità autonoma della Navarra
 Marañón – fiume del Perù, America meridionale
 El Marañón – comune nel distretto di Soná, provincia di Veraguas, Repubblica di Panama
 Provincia di Marañón – provincia nella regione di Huánuco, Perù

Persone 
 Bienvenido Marañón – calciatore spagnolo naturalizzato filippino, centrocampista
 Gregorio Marañón – medico, scrittore e filosofo spagnolo
 Rafael Marañón –  ex calciatore spagnolo, attaccante

Altro 
 Stazione Gregorio Marañón – stazione della metropolitana di Madrid